Кре́цу () — румынская фамилия. Известные носители:

 Крецу, Валентин (род. 1989) — румынский саночник.
 Крецу, Корина (род. 1967) — румынский политик, европейский комиссар по региональной политике в Комиссии Юнкера с 1 ноября 2014 года.
 Крецу, Михай (род. 1957) — румынский музыкант, создатель и идейный вдохновитель группы Enigma.